Smrčina může být:
 smrčina – rostlinné společenstvo s dominancí smrku
 Smrčina (Plesná) – místní část města Plesná
 Smrčina – zaniklý zámek u Aše, okres Cheb
 Smrčina – hraniční hora (1338 m) na Šumavě
 Smrčina (Krušné hory) – vrchol v Krušných horách
 Smrčina (Hornoslavkovská vrchovina) – 648,8 metrů vysoký vrchol v Hornoslavkovské vrchovině, jihozápadně od Horního Slavkova v okrese Sokolov
 Smrčina (Moravskoslezské Beskydy) – vrchol v Moravskoslezských Beskydech
 Smrčina (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Šumperk
 Smrčina (přítok Zrcadlového potoka) – potok v Krkonoších

příjmení
 Šebestián Pavel Smrčina (* 1966) – český římskokatolický kněz a řeholník

v jiném tvaru
 Smrčiny – česká a německá pahorkatina
 Přírodní park Smrčiny